Antonio Crico – pittore e patriota italiano
 Ivan Crico – pittore e poeta italiano
 Lorenzo Crico – presbitero, poligrafo ed erudito italiano